Марк Пеллингтон (; 17 марта 1962, Балтимор) —  американский кинорежиссер, сценарист и продюсер.

Биография
Пеллингтон родился в Балтиморе, штат Мэриленд. Окончил Университет Виргинии в 1984 году, где получал спортивную стипендию благодаря участию в команде по лакроссу.

Он работал на MTV с 1984-го по 1990 год  в качестве промо-продюсера.

С 1984 года Пеллинтон выступает как сценарист и режиссёр музыкальных клипов. Его первая работа —  видео на песню Леонарда Коэна Dance Me to the End of Love.

Попробовав себя в режиссуре на телевидении, Пеллингтон в 1997 году дебютирует как режиссёр кино. Дебют —  трагикомедия Попутчики при участии Джереми Дэвиса, Бена Аффлека и Эми Локейн.

Личная жизнь
Был  женат на 	Дженнифер Баррет, работавшей художником по костюмам на его проектах. В 2004 году она умерла в возрасте 42 лет. У пары остался один ребёнок.

Избранная фильмография

Кино
 Попутчики (1997)
  Дорога на Арлингтон (1999)
 Человек-мотылёк (2002)
U2 3D (2008)
Генри Пул уже здесь (2008)
 Я устал от тебя (2011)
Последнее слово  (2017)
Ностальгия (2018)

Телевидение
 Слова в лицо (1991)
Убойный отдел (1997)
 Детектив Раш (2003-2007)
Красная вдова (2013) - пилот
 Кокаиновые ковбои (2014) - пилот
 Враг внутри (2019) - пилот
 Выжить (2020)

Избранная видеография
 Леонард Коэн — Dance Me to the End of Love (1984)
 U2 — One (1992)
 Pearl Jam — Jeremy (1992)
  Nine Inch Nails — 	We're in This Together (1999)
 Keane — Everybody’s Changing (2005)
 Брюс Спрингстин — Girls in Their Summer Clothes  (2008)
 Майкл Джексон — Hold My Hand (2010)
 Деми Ловато — Skyscraper (2011)
 Linkin Park — Final Masquerade (2014)
 Ruth B  — Lost Boy (2016)
 Imagine Dragons —  Next to Me (2018)

Награды и номинации 
CableACE Award (1989)
 Лучшая режиссура в комедийном или музыкальном видео (Stevie Wonder's Characters)  — номинация
 Прайм-таймовая премия «Эмми» (1993)
Выдающиеся индивидуальные достижения в области графического дизайна и титульной заставки («Убойный отдел») — номинация
 MTV Europe Music Awards (1994)
 Лучший режиссёр (Whale) — победа
 Санденс (1997)
 Главный приз жюри («Попутчики») — номинация
 Парижский кинофестиваль (1999)
 Гран-при («Дорога на Арлингтон») — номинация

Примечания

Ссылки 

Режиссёры видеоклипов США
Выпускники Виргинского университета